Цэван-Дорджи (; ; 1732 — 1749) — шестой хунтайджи Джунгарского ханства с титулом Аджа-Намжалу-хунтайджи (; 1746 — 1749). Представитель рода Чорос, второй сын и преемник Галдан-Цэрэна.

Правление 
В 1746 году скончался джунгарский правитель Галдан-Цэрэн, который оставил после себя трех сыновей: Лама-Дорджи (род. в 1726), Цэван-Дорджи (род. в 1732) и Цэван-Даши (род. в 1738). По завещанию Галдан-Цэрэна ханский престол унаследовал его второй сын Цэван-Дорджи под именем Аджа Намжалу-хунтайджи. Из-за малолетства Цэван-Дорджи (13 лет) регентшей стала его старшая сестра Уламбаяр. В 1749 году Цэван Дорджи стал править самостоятельно, заключив в темницу и казнив свою сестру-регентшу Уламбаяр. В том же 1749 году Цэван Дорджи был свергнут с престола и убит своим старшим братом Лама-Дорджи.

Литература 
 Златкин И. Я. История Джунгарского ханства (1635—1758), М., 1964.
 Чимитдоржиев Ш. Б. Национально-освободительное движение монгольского народа в XVII—XVIII вв.

Джунгарские ханы